Introitus (lateinisch für Eingang, Einzug, Zugang, Anfang) bezeichnet:

 Einzug (Liturgie), der Einzug zum Beginn eines Gottesdienstes
 Introitus (Gesang), der Gesang oder Psalm zum liturgischen Einzug
 Scheideneingang (Introitus vaginae), Öffnung des weiblichen Geschlechtsorgans

Siehe auch: